Mitz peut faire référence à :

Patronymes 
 Nina Mitz (-2014), professionnelle de la communication stratégique en France et à l'international.
 Vladimir Mitz (né en 1943), chirurgien français.
  (1724–1789), juriste et personnalité politique suisse.
  (né en 1990), sauteur à ski suédois.
  (né en 1963), joueur de football américain américain.

Toponymes 
 Mitz Lake, lac situé en Saskatchewan, Canada

Homonymie de patronyme